Sky (englisch „Himmel“, „Himmelsgewölbe“) steht für:

 eine ehemalige norddeutsche Verbrauchermarktkette, siehe coop eG
 Sky (Band), britische Rockband
 Sky Airline, chilenische Fluggesellschaft
 Sky Airlines, türkische Charterfluggesellschaft
 Sky (Wolkenkratzer), Wohnturm in New York City
 Sky (Lied), Lied der englischen Sängerin Sonique
 Sky (Software), Skype-for-Business-Anwendung
 Pseudonym von Li Xiaofeng (* 1985), chinesischer E-Sportler
 Chicago Sky, ein WNBA-Basketball-Franchise
 Team Sky (bis 2018), britisches Profiradsport-Team, jetzt Team Ineos
 Sky – Der Himmel in mir, deutsch-französischer Spielfilm (2015)

Pay-TV-Anbieter:
 Sky Limited, britischer Mutterkonzern, ehemals BSkyB
 Sky Deutschland, deutscher Pay-TV-Anbieter, ehemals Premiere und DF1
 Sky Italia, italienischer Pay-TV-Anbieter
 SKY Perfect JSAT Corporation, japanischer Pay-TV-Anbieter, zur SKY Perfect JSAT Holdings gehörend

Sky ist der Familienname folgender Personen:
 Emma Sky (* um 1968), britische Politikberaterin und Nahostexpertin
 Jennifer Sky (* 1976), US-amerikanische Schauspielerin
 Kathleen Sky (* 1943), US-amerikanische Science-Fiction- und Fantasy-Autorin
 Reena Sky (* 1983), US-amerikanische Pornodarstellerin und Schauspielerin
 Vanja Sky (* 1993), kroatische Bluessängerin 
 Velvet Sky (Wrestlerin) (* 1981), US-amerikanische Wrestlerin

SKY steht für:
 Skymark (ICAO-Code), japanische Fluggesellschaft
 SKY (Universität), drei südkoreanische Eliteuniversitäten
 Bahnhof Sennhof-Kyburg (DS100-Code)

Siehe auch:
 Sky du Mont
 Big Sky
 Skai
 SKI
 Skye
 Skyy

Abkürzung